

Patronyme 

 André Jacquelin (1898 - 1985), résistant, journaliste et auteur français ;
 Edmond Jacquelin (1875-1928), coureur cycliste français ;
 Émilien Jacquelin (1995-), biathlète français ;
 Françoise-Marie Jacquelin (1602-1645), héroïne de la guerre civile acadienne, probablement actrice ;
 Henri Jacquelin (1872-1940), architecte français ;
 Henri Pierre Jacquelin (1883-1937), architecte français ;
 Jacques-André Jacquelin (1776-1827), poète français ;
 Jean Jacquelin (1905-1989), affichiste français ;
 Marguerite Jacquelin (~1850-1941), peintre française ;
 Pierre Nicolas Camille Jacquelin Du Val (1828-1862), entomologiste français ;
 Raphaël Jacquelin (1974-), golfeur professionnel français.

Patronyme français